Localidades
Sand (Baixo Reno), na França

Filmes
 Sand (filme de 1949), sobre cavalos
 Sand (filme de 2000), thriller com Emilio Estevez

Outros

Sand (álbum), de Allan Holdsworth
Sand (gravadora), dinamarquesa

Desambiguação